«Африка» — парусный 32-пушечный фрегат Черноморского флота Российской империи.

История службы 
Корабль «Африка» был заложен в Херсоне и после спуска на воду в 1811 году вошёл в состав Черноморского Флота.

В составе эскадр находился в практических плаваниях в Чёрном море в 1814, 1816—1819 годах.

В сентябре 1815 года и в апреле 1816 года принимал участие в доставке войск и артиллерии в укрепление Святого Николая. 

В 1821—1827 годах занимал брандвахтенный пост в Севастополе.

Командиры фрегата 
Командирами судна в разное время служили:
 М. А. Уманец (1812—1819 годы).
 И. И. Свинкин (с июля 1821 года).
 С. М. Михайли (1825 год).
 Н. И. Кондогури (1826—1829 годы).

Примечания

Литература 
 
 
 

Парусные фрегаты Черноморского флота Российской империи
Суда по алфавиту